Религия
 Унитарии — религиозные верующие, не принимающие догмат о Троице; считаются еретиками (с 325).
 Унитарии (с 1565) — протестантская церковь исповедующих единобожие.
 Унитарии — среди протестантов.
 Унитарии — среди пятидесятников.
 Унитарии — последователи либерального направления в Вере Бахаи, бехаисты.

Политика
 Унитарии (Unitarian Party) — политические партии государств Южной Америки сразу после освобождения из-под власти европейских колонизаторов.

Филология
 Унитарии (с 1795) — сторонники художественного единства гомеровских поэм и единственности их автора (см. Гомеровский вопрос).

См. также 
 Унитарное государство
 Унитарио

Примечания